Hormiphora är ett släkte av kammaneter. Hormiphora ingår i familjen Pleurobrachiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Hormiphora